Báč — municípios que formam a distrito de Dunajská Streda, Eslováquia
 Basket Almada Clube — clube português de basquetebol
 Batalhão de Ações com Cães — tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
 Bauru Atlético Clube — clube de Bauru, São Paulo, Brasil
 British Aircraft Corporation — fabricante britânico de aeronaves

Desambiguações de siglas